Le nom de Great Western Railway a été donné à diverses compagnies ferroviaires :
 Great Western Railway britannique (1833-1946)
 Great Western Railway, un opérateur ferroviaire britannique
 Great Western Railway au Canada
 Great Western Railway du Colorado

Entreprise ferroviaire